Ningikuga, "Gospa čistega trstičja", je bila sumerska boginja trstičja in močvirij. Bila je hčerka Ana in Nammu in ena od Enkijevih žena, s katerim je imela hčerko Ningal.

Rodoslovje sumerskih bogov

Vir

 Jordan, Michael (2002). Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie.

Mezopotamska mitologija
Boginje narave